Khil ist ein Vorname sowie ein Familienname.

Familienname 
 Eduard Anatoljewitsch Chil, englische Transkription Eduard Khil, (1934–2012), russischer Estrada-Sänger
 Ikram Ali Khil (* 2000), afghanischer Kricketspieler
 Leander Khil (* 1988), Ornithologe und Filmemacher aus Graz

Vorname 
Khil Raj Regmi (* 1949), nepalesischer Politiker

Sonstiges 
 Milliam Kihl, norwegisches Walfangschiff, Umbau der kanadischen Korvette Fennel, siehe Flower-Klasse (1940)

Familienname
Vorname